Tierra del Fuego steht für:

 Feuerland, eine Inselgruppe in Südamerika
 Isla Grande de Tierra del Fuego, Hauptinsel des Feuerland-Archipels
 Provinz Tierra del Fuego (Argentinien), eine argentinische Provinz
 Provinz Tierra del Fuego (Chile), eine chilenische Provinz